Шиккард () — большой лунный ударный кратер диаметром около 210 км и глубиной 1,5 км, расположенный в юго-западной части видимой стороны Луны, неподалёку от лунного лимба, в результате чего при наблюдении с Земли кажется продолговатым. Назван в честь Вильгельма Шиккарда (1592—1635) — немецкого учёного, астронома, математика и востоковеда, создателя первого после антикитерского механизма арифмометра.

Описание кратера 

Своей северной частью Шиккард граничит с меньшим кратером Леман (54 км), на северо-востоке от Шиккарда располагается кратер Дреббель (30 км), а на юго-западе — необычный кратер Варгентин (85 км), чаша которого почти полностью затоплена базальтовой лавой и представляет собой возвышающееся над окрестностями плато с группой хребтов в форме птичьей лапы.

Вал Шиккарда эродирован, в некоторых местах перекрыт более мелкими ударными кратерами, самым примечательным из которых является Шиккард E. Дно Шиккарда частично затоплено лавой, от которой свободна только юго-западная, грубо текстурированная, часть кратера.

На дне Шиккарда выделяется треугольная полоса более светлой поверхности, а на севере и юго-востоке кратера есть относительно более тёмные пятна. Эти детали лучше заметны, когда Солнце находится высоко над местным горизонтом. Кроме того, на дне, в особенности на юго-западе, есть несколько небольших кратеров.

Сателлитные кратеры

Примечания

Ссылки 
 
 

Кратеры Луны